CCC Team var et polsk professionelt cykelhold. Holdet blev startet som BMC Racing Team i 2007, sponsoreret af den schweiziske cykelproducent BMC.

Før 2019-sæsonen blev BMC Racing Team slået sammen med CCC Sprandi Polkowice. Efter at den sidste navnesponsor for holdet, CCC, en polsk skoforhandler, trak sig på grund af økonomiske vanskeligheder som følge af coronaviruspandemien, var holdet ikke i stand til at finde en ny storsponsor, så holdet blev opløst i slutningen af 2020-sæsonen. I stedet for overtog det belgiske UCI ProTeam  holdets licens og rykkede et niveau op til et UCI WorldTeam.

Sæsoner

2020

Sejre

2019

Sejre

2018

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Cykelhold fra Polen
Etableret i 2007